Harden (metaalbewerking)
 Harding (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Harding-JAP, een historisch motorfietsmerk
 Harding (rivier), een rivier in West-Australië

Personen:
 Anthony Harding (1946), Brits archeoloog
 Douglas Harding (1909-2007), Brits mysticus, filosoof en auteur
 Florence Harding (1860-1924), echtgenote van de Amerikaanse president Warren Harding
 Ian Harding (1986), Amerikaans acteur
 John Harding (1896-1989), Brits legerofficier en gouverneur van Cyprus
 Karl Ludwig Harding (1765-1835), Duits sterrenkundige
 Lex Harding (1945), Nederlands ondernemer en diskjockey
 Matt Harding (1976), internetbekendheid
 Phil Harding (1950), Brits veldarcheoloog
 Sandra Harding (1935), Amerikaans filosofe
 Sarah Harding (1981–2021), Brits zangeres
 Stephen Harding (ca. 1059-1134), abt
 Tonya Harding (1970), Amerikaans kunstschaatsster
 Warren G. Harding (1865-1923), president van de Verenigde Staten

Zie ook 
 Harding County (doorverwijspagina)